Театральная Россия (журнал) — журнал выходивший еженедельно в 1904—1905 гг
 Театральная Россия (ежегодник) — современный ежегодник